USS Salt Lake City — кораблі ВМС США, названі на честь міста  Солт-Лейк-Сіті, штат Юта.

 USS Salt Lake City (CA-25) — важкий крейсер типу «Пенсакола».  На службі протягом 1929-1946 років. Брав участь як мішень у випробуваннях ядерної зброї. Потоплений як мішень у 1948 році.
 USS Salt Lake City (SSN-716) — підводний човен типу «Лос-Анжелес». Збудований у 1984 році На службі протягом 1984-2006 років. У 2006 році виключений зі складу флоту, очікує на утилізацію. 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни